

Patronyme 

 François Guizot (1787-1874), historien, académicien, ministre français ; 
 Guillaume Guizot (1833-1892), essayiste, traducteur, professeur de lettres et haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 Villa Guizot, voie française du  parisien.

Autres 

 Prix Guizot (1994-), prix d'histoire générale de l'Académie française ;
 Prix Guizot-Calvados, prix d’histoire ou d’étude du monde contemporain ;
 Gouvernement François-Pierre Guizot (1847-1848), gouvernement dirigé par François Guizot ;
 Loi Guizot (1833), loi française portant sur l'instruction primaire.